Ку́бок Португа́лии по футбо́лу () или Кубок Милленниум Португалии (; по названию главного спонсора турнира Банка Миллениум BCP) — футбольное соревнование, проводимое в Португалии. До 1938 года это соревнование проходило под названием Чемпионат Португалии по футболу, в котором определялся чемпион Португалии.

История 
Турнир, под названием Кубок Империи () начал проводиться с 1912 года, но в соревновании участвовало малое число команд, и оно было прервано во время боев Первой мировой войны. Соревнование продолжалось до 1918 года.

В 1921 году был организован Чемпионат Португалии, в котором команды играли по одной игре на выбывание. В 1938 году название турнира было изменено на Кубок Португалии, который стал вторым по значимости национальным футбольным турниром в Португалии. В турнире учвствуют команды 4-х дивизионов Португальской футбольной федерации — Португальской Лиги, Лиги Чести, Португальского Второго дивизиона и Португальского Третьего дивизиона, а также победителей региональных футбольных чемпионатов. Кубок состоит из 9-ти раундов, в первом из которых участвуют команды региональных лиг и Португальского Третьего дивизиона, во втором подключаются команды Португальского Второго дивизиона, в третьем — команды Лиги Чести, а в четвёртом команды Португальской Лиги.

Финалы Кубка Португалии

1912—1918: Кубок Империи 
(Не признан Португальской футбольной федерацией)

1921—1938: Национальный чемпионат

С 1938: Кубок Португалии

Победы по клубам 
Кубок Империи не включен, как официально не признанный Португальской футбольной федерацией

Победы по городам 
15 клубов выигрывали Кубок Португалии, из 11 городов.

Примечания

Ссылки 

Португалия
Футбольные соревнования в Португалии